Niemcy:
 Hattorf – dzielnica Wolfsburga
 Hattorf am Harz – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Hattorf am Harz – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga